Il existe deux antipapes Victor IV :
 Victor IV, antipape en 1138 ;
 Victor IV, antipape de 1159 à 1164.

Homonymie